Качковка (река) — река в Мурманской области России.
 Качковка (село) — село на Украине.